Klein-Frankreich steht für:
 Burg Klein-Frankreich
 Klein-Frankreich (La Petite France), Stadtviertel in Straßburg